Il Gruppo B della zona Euro-Africana Group III nella Fed Cup 2009 è uno dei 2 gruppi in cui è suddiviso il Group III della zona Euro-Africana. Sei squadre si sono scontrate in un girone all'italiana.

Liechtenstein vs. Norvegia

Islanda vs. Egitto

Moldavia vs. Armenia

Islanda vs. Norvegia

Moldavia vs. Egitto

Liechtenstein vs. Armenia

Armenia vs. Norvegia

Liechtenstein vs. Egitto

Moldavia vs. Islanda

Moldavia vs. Norvegia

Armenia vs. Egitto

Islanda vs. Liechtenstein

Egitto vs. Norvegia

Islanda vs. Armenia

Moldavia vs. Liechtenstein

Collegamenti esterni 
 

Fed Cup 2009